La 1. Lig 1987/88 fue la 30.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1987
Fútbol en 1988
Deporte en Turquía en 1987
Deporte en Turquía en 1988